Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Tim Gullikson 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Björn Borg (semifinali)
 Eddie Dibbs (primo turno)
 John McEnroe (Campione)
 Brian Gottfried (terzo turno)
 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Harold Solomon (primo turno)
 Roscoe Tanner (terzo turno)
 Peter Fleming (terzo turno)

 Ilie Năstase (terzo turno)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Dick Stockton (primo turno)
 Tim Gullikson (semifinali)
 Tim Gullikson (finale)
 John Lloyd (primo turno)
 Stan Smith (quarti di finale)
 Peter Fleming (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1978